Frans Hyacinth van Savoye (Turijn, 14 september 1632 – aldaar, 4 oktober 1638) was van 1637 tot aan zijn dood hertog van Savoye. Hij behoorde tot het huis Savoye.

Levensloop
Frans Hyacinth was de tweede zoon van hertog Victor Amadeus I van Savoye uit diens huwelijk met Christina, dochter van koning Hendrik IV van Frankrijk.

Na het overlijden van zijn vader werd hij in 1637 op vijfjarige leeftijd hertog van Savoye. Wegens zijn minderjarigheid werd hij onder het regentschap geplaatst van zijn moeder Christina. Haar zwagers, kardinaal Maurits van Savoye en diens jongere broer Thomas Frans van Savoye-Carignano, probeerden dit te verhinderen, uit vrees dat de Franse invloed op Savoye zou vergroten.

Frans Hyacinth overleed in oktober 1638 op zesjarige leeftijd aan koorts, waardoor hij nooit daadwerkelijk regeerde. Hij werd bijgezet in de abdij Sacra di San Michele nabij Turijn. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Karel Emanuel II, terwijl zijn oom Maurits doorschoof naar de tweede plaats in de lijn van troonsopvolging. Maurits liet vervolgens zijn aanspraken op Savoye gelden, wat leidde tot een successieoorlog, die in 1642 werd gewonnen door zijn moeder Christina.

Voorouders 

Huis Savoye
Hertog van Savoye
Heer of prins van Piëmont
Savoye, F